

Antroponimi 
Claire – nome proprio di persona, variante di Chiara

Persone 
Bernice Claire – cantante e attrice statunitense
Gertrude Claire – attrice statunitense
Ina Claire – attrice statunitense
Julie Claire – attrice statunitense
Nicolas Claire – pallamanista francese

Altro 
Claire – film per la televisione di Stephen Bridgewater del 2007
Claire – gruppo musicale tedesco
Claire – personaggio de Il professor Layton
Claire Ibbetson – personaggio femminile del film La migliore offerta del 2013 di Giuseppe Tornatore

Pagine correlate 
Clair
Clare